RE*ACT è un album musicale della band Mud Flow, pubblicato nel 2001.

Tracce